Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1996, classée en catégorie Masters, se dispute à New York du 18 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Hingis, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lindsay Davenport et Mary Joe Fernández.

Faits marquants 

Au terme d'une saison qu'elle a dominé de bout en bout, l'épreuve de simple voit s'imposer la numéro un mondiale Steffi Graf. En finale, elle dispose en cinq sets de la très précoce Martina Hingis et enregistre à cette occasion son  et dernier succès, après ceux de 1987, 1989, 1993 et 1995.

Triple gagnante de l'épreuve de 1990 à 1992, Monica Seles fait son retour dans la compétition après plusieurs années d'absence. Elle doit toutefois abandonner dès le premier tour contre Kimiko Date à la suite d'une douleur à l'épaule gauche. Elle annonce devoir se soigner pour plusieurs mois, renonçant ainsi à défendre son titre à l'Open d'Australie en début d'année 1997.

Jana Novotná et Arantxa Sánchez, les favorites et tenantes du titre, perdent en finale du double dames face à Lindsay Davenport et Mary Joe Fernández.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1996 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1996
Masters
Tennis aux États-Unis en 1996
Masters
Tennis en novembre 1996